SMTC est un sigle signifiant :
 Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine : Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) dans le ressort territorial de l'agglomération toulousaine. Marque commerciale : Tisséo.
 Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise : ancien nom de l'autorité organisatrice de la mobilité du ressort territorial de l'agglomération de Grenoble, renommé en 2020 le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG). Marque commerciale : TAG.
 Syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort : autorité organisatrice de la mobilité dans le Territoire de Belfort. Marque commerciale : Optymo.
 Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise : autorité organisatrice des transports (AOT) en commun dans le ressort territorial de l'agglomération de Clermont-Ferrand. Marque commerciale : T2C.
 Sa Majesté Très Chrétienne, un des titres des rois de France.
 SMTC Corporation, entreprise d'électronique.